Корейский институт перспективных исследований (한국 고등 과학원 KIAS 韩国 高等 科学院) является научно-исследовательским институтом в области математики, физики и информатики в Тондэмунгу, Сеул. Институт был основан в 1996 году.
По состоянию на 2012 год в институте работало 24 профессора и 100 исследователей. Является структурным подразделением KAIST.

Знаменитые сотрудники Института 
 Зельманов, Ефим Исаакович
 Сасскинд, Леонард
 Сен, Ашок
 Костерлиц, Джон

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Сеул
Наука в Республике Корея
Математические институты
Физические институты